Морская гвардия — название различных воинских формирований флота вооружённых сил в разных странах и разных исторических эпохах.

 Морская гвардия — неофициальное название гвардейских экипажей ВМФ ВС СССР.
 Морская гвардия — неофициальное название знака отличия гвардейцев ВМФ ВС СССР — обтянутой гвардейской лентой прямоугольной пластины, введённой приказом Наркома ВМФ ВС СССР № 142, от 19 июня 1942 года.
 Морская гвардия Сталинграда — прозвище бойцов Волжской флотилии в Великой Отечественной войне (1941—1945).
 Академия морской гвардии (1715—1752) — военное учебное заведение вооружённых сил Российской империи для подготовки специалистов флота.
 «Морская гвардия» — песня Ю. С. Милютина, за которую он был удостоен Сталинской премии 1949 года.

См. также 
 Гардемарин ( — морская стража) — чин в российском императорском флоте, существовавшее с 1716 года по 1917 год.